Beaverton kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Beaverton (Alabama)
Beaverton (Michigan)
Beaverton (Oregon)